In der Ortschaft Löbejün wurden zu Ehren der Gefallen Kriegerdenkmäler errichtet:
 Kriegerdenkmal Löbejün (Erster Weltkrieg)
 Kriegerdenkmal Löbejün (Zweiter Weltkrieg)